Haymarket kan syfta på:

Företag
 Haymarket by Scandic, hotell i Stockholm.
 Haymarket Media Group, brittiskt förlag och tidningsutgivare.
 Theatre Royal Haymarket, teater i West End i London.

Geografi

Australien 

 Haymarket, New South Wales, New South Wales, City of Sydney,

Storbritannien 

 Haymarket, London, en gata i London,

USA 

 Haymarket, Virginia, ort, Prince William County,

se även
Haymarketmassakern

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar